Nicholas Baker o Nick Baker puede referirse a:

Nicholas Baker (político)
Nick Baker (naturalista)
Nicholas John Baker, chef y prisionero.

O también a:

Nicholson Baker, novelista.
Nicholas Barker, baterista.